Mường Lạn fait référence à deux communes différentes au Viêt Nam. Il peut s'agir de :
 Mường Lạn, dans le district de Mường Ảng (province de Điện Biên) ;
 Mường Lạn, dans le district de Sốp Cộp (province de Sơn La).